Graziani ima više značenja:
 Graziani, Padova
 Graziani, Vicenza